Cassetta peut désigner :

Patronyme 

 Francesco di Paola Cassetta (1841-1919), cardinal italien ;
 Louise-Yvonne Casetta (1942-), femme politique française.

Divers 
 Casseta e Planeta, troupe humoristique brésilienne ;
Patronyme italien